

Toponyme

Grandview, ville du Manitoba
Grandview, municipalité rurale du Manitoba 
Grandview, quartier de Thunder Bay en Ontario
Grandview, petite communauté de l'Île-du-Prince-Édouard
Grandview, village d'été situé dans la province d'Alberta
Grandview–Woodland, quartier de Vancouver en Colombie-Britannique

Grand View, ville de l'Idaho ;
Grandview, village de l'Illinois ;
Grandview, ville de l'Indiana ;
Grandview, ville de l'Iowa ;
Grandview, ville du Missouri;
Grandview, localité de l'Ohio ;
 Grandview, census-designated place située en Oklahoma ;
Grandview, ville du Texas ;
Grandview, ville de l'État de Washington ;
Grandview, communauté non incorporée de Virginie-Occidentale ;
Grandview, ville du Wisconsin ;
Grand View, communauté non incorporée du Wisconsin ;
Grandview, quartier d'El Paso au Texas ;
Grandview, quartier de Hampton en Virginie ;
Grand View Estates, localité du Colorado ;
Grandview Heights, ville de l'Ohio ;
Grand View-on-Hudson, village de l'État de New York ;
Grandview Mine, ancienne mine de cuivre en Arizona.

Autres 
Grandview, U.S.A., film américain de 1984 ;
Université Grand View, université privée américaine basée à Des Moines en Iowa ;
 Grandview, une ville fictive de l'état de New York apparaissant dans la série Ghost Whisperer, dont elle est le lieu principal.